De Oostenrijkse voetbalbeker 2002/03 (Duits: ÖFB Cup 2002/03) was de 69ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 27 augustus 2002 met de eerste ronde en eindigde met de finale op zondag 1 juni 2003 in het Schwarzenegger-Stadion in Graz onder leiding van scheidsrechter Thomas Steiner. Aan het toernooi deden 82 clubteams mee. De deelnemers aan de verschillende Europese toernooien (Sturm Graz, Grazer AK, Austria Wien en FC Kärnten) hadden een bye voor de eerste twee ronden en stroomden pas in de achtste finales in.

Uitslagen

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 2002/03
Oostenrijks voetbalelftal in 2002
Oostenrijks voetbalelftal in 2003

2003
Bekervoetbal 2002/03